Cleveland é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Cleveland (Arkansas)
Condado de Cleveland (Carolina do Norte)
Condado de Cleveland (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos